Gorizont – serie di satelliti artificiali sovietici/russi
 Gorizont – film del 1932 di Kulešov
 Gorizont – film del 1961 di Chejfic